Thomas Arnold eller Tom Arnold kan syfta på flera personer, bland andra:

 Thomas Arnold (1795–1842), legendarisk rektor vid Rugby School
 Thomas Arnold (1823–1900), professor i Dublin
 Thomas Walker Arnold (1864–1930), brittisk orientalist  
 Tom Arnold (skådespelare) (född 1959), amerikansk komiker